Парк имени Юрия Гагарина:

Россия 
 Парк имени Юрия Гагарина — парк в Волгограде
 Парк имени Юрия Гагарина — парк в Красноярске
 Парк имени Юрия Гагарина — парк в Новокузнецке
 Парк имени Юрия Гагарина —  парк в Калининграде
 Парк имени Юрия Гагарина — парк в Самаре
 Парк имени Юрия Гагарина — парк в Симферополе
 Парк имени Юрия Гагарина — центральный парк культуры и отдыха в Челябинске
 Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина — парк в Кумертау
 Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - парк в г.Октябрьский

Украина 
 Парк имени Юрия Гагарина — парк в Днепре
 Парк имени Юрия Гагарина — парк в Житомире

Казахстан 
 Парк имени Юрия Гагарина — парк в Павлодаре

Примечания 

Парки, названные в честь Юрия Гагарина